Кубок Австрії з футболу 1994–1995 — 61-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул здобув Рапід (Відень).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 липня - 16 серпня 1994

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 вересня 1994

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 вересня 1994

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 вересня 1994

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 вересня 1994

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 вересня 1994

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 вересня 1994

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 1994

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 1994

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 квітня 1995

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 квітня 1995

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 квітня 1995

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 травня 1995

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 травня 1995

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1994—1995
Австрія
Австрія
1994 в австрійському спорті
1995 в австрійському спорті